Hélary est un nom de famille français notamment porté par :
 Eric Hélary (1966-), pilote automobile français ;
 Jean-Michel Hélary (1943-), chercheur en informatique distribuée ;
 Sylvaine Hélary (1985), autrice-compositrice-interprète et flûtiste française de jazz et de musique improvisée ;
 Yann Hélary (1950-), homme politique français membre du parti Les Verts.

Patronyme français